Esistono più comuni francesi con questo nome

Rousson – Gard
Rousson – Yonne